Onondaga – plemię Indian północnoamerykańskich
 Onondaga – jezioro w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga

Miasta w USA:
 Onondaga – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga
Gminy w USA:
 Onondaga (ang. Onondaga Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ingham
 Onondaga (ang. Onondaga Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Onondaga (ang. Onondaga County) – w stanie Nowy Jork